Todo Ska-P est un album du groupe de ska punk espagnol Ska-P. Il regroupe 19 chansons du groupe d'albums précédents, ainsi que les clips faits, et, un concert à la Fête de l'Humanité en 2001.

CD

DVD

Clips 
Cannabis
No te pares
Paramilitar
Juan Sin Tierra
España va Bien
Planeta Eskoria
Derecho de Admisión
Consumo gusto
Niño Soldado
Mis Colegas
Welcome to Hell
Vándalo
Crimen Sollicitationis

Concert "Fête de l'Humanité" 
Le concert enregistré a eu lieu à Paris en 2001 lors de la Fête de l'Humanité.
Derecho de Admisión
Ñapa Es
A La Mierda
Naval Xixón
Romero El Madero
Vergüenza
Cannabis
Mestizaje
Poder Pa'l Pueblo
E.T.T.'s
Planeta Eskoria
Juan Sin Tierra
Blitzkrieg Bop (The Ramones)
La Mosca Cojonera
Circo Ibérico
El Vals Del Obrero

Album musical sorti en 2013
Album de Ska-P